David Schneider, född 24 augusti 1979, är en amerikansk ishockeyspelare som spelar för Ambri-Piotta i Italien.

Karriärstatisik

Födda 1979
Män
Amerikanska ishockeyspelare
Levande personer
Spelare i HC TPS
Spelare i Tappara
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i HPK
Spelare i Lukko
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)